La puritana (La puritaine), film diretto da Jacques Doillon (1986)
La puritana, film diretto da Ninì Grassia (1989)